Glen Ellen ist der Name folgender Orte:
Glen Ellen (Kalifornien)
Glen Ellen (Maryland)

Siehe auch:
Glen Allen
Glen Ellyn, Stadt bei Chicago